Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Allemagne 
 SS Polizei Regiment 19.

États-Unis 
 19th Indiana Infantry ;
  d'infanterie (États-Unis).

France 
  d'artillerie ;
  de chasseurs à cheval ;
  de dragons ;
  du génie ;
  d'infanterie (France) ;
  d'infanterie territoriale ;
  d'infanterie légère ;
  de marche ;
  de marche de tirailleurs algériens
  mixe d'infanterie coloniale ;
  de tirailleurs algériens ;
  de tirailleurs sénégalais.

Royaume de Prusse 
  de dragons oldenbourgeois.

Homonymie d'unités militaires